Айт — многозначный термин:

 Айт (река) — невысыхающая река на севере Израиля, в районе Голанских высот, один из крупнейших притоков реки Йехудия.

 Айт, Макс — немецкий инженер и писатель
 Айт-Бен-Хадду — укреплённый город в южном Марокко